Onderdistrict in Indonesië
 Prambon (Nganjuk), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Prambon (Sidoarjo), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Prambon (Dagangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Prambon (Prambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Prambon (Tugu), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java